Melantho ist in der griechischen Mythologie:

 Melantho (Tochter des Deukalion), Tochter des Deukalion und Mutter des Delphos
 Melantho (Tochter des Dolios), eine Sklavin der Penelope
 Melantho (Gattin des Kriasos)